LFL est un sigle qui peut faire référence à :

 Legends Football League, ligue féminine de football américain
 Ligue française de League of Legends, ligue professionnelle e-sport de League of Legends
 , terme anglais utilisé en chimie 
 Lucasfilm Ltd., société de production cinématographique
 Like for Like, un indicateur financier de performance commerciale dans certains secteurs économiques